Bucháček ist der Familienname folgender Personen:

 Petr Bucháčekn (* 1948), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Tomáš Bucháček (* 1978), tschechischer Radrennfahrer
 Václav Bucháček, tschechoslowakischer Schwimmer